Кубок Англии 1930/1931 () — 56-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Вест Бромвич Альбион», в финале победивший «Бирмингем Сити» со счётом 2:1. После этой победы «Вест Бромвич Альбион» стал первым и единственным в истории английского футбола клубом, выигравшим Кубок Англии и в том же сезоне получившим повышение в высший дивизион.

Календарь турнира

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступили клубы из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к клубам, прошедшим квалификационные раунды. Матчи первого раунда прошли в субботу, 29 ноября 1930 года. Шесть из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.

Второй раунд 	
Матчи второго раунда прошли субботу, 13 декабря 1930 года. Два из них завершились вничью, их переигровки состоялись в четверг, 18 декабря 1930 года.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов. Матчи прошли в субботу, 10 января 1931 года, один из матчей (между «Мидлсбро» и «Брэдфорд Сити») был отложен и сыгран 14 января. Девять матчей завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе. Три противостояния потребовали вторых переигровок, которые прошли 19 января 1931 года.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 24 января 1931 года. Два из них победителя не выявили; переигровки состоялись в среду, 28 января 1931 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 14 февраля 1931 года. Переигровок не было.

Шестой раунд

Переигровки

Полуфиналы

Финал 

Финал прошёл в субботу, 25 апреля 1931 года, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились «Вест Бромвич Альбион» и «Бирмингем». Победу со счётом 2:1 одержал «Вест Бромвич» благодаря «дублю» Джинджера Ричардсона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1930
Футбол в Англии в сезоне 1930/1931
Футбол в Европе в 1930 году
Футбол в Европе в 1931 году